Csehország
 Kobeřice, település az Opavai járásban
 Kobeřice, Hradčany-Kobeřice településrésze a Prostějovi járásban
 Kobeřice u Brna, település a Vyškovi járásban